Томаш Вернер може стосуватися:

 Томаш (Хома) Вернер — польський політичний засланець XIX століття. 
 Томаш Вернер (*1986) — чеський фігурист-одиночник.